est l'hymne national de la République islamique d'Iran. La musique a été composée par Hassan Riyahi et les paroles écrites par plusieurs auteurs. Il a été adopté officiellement en 1990, en remplacement de l'hymne utilisé pendant les années où Khomeini était au pouvoir.

Paroles

Traduction en français
Apparu à l'Horizon, le soleil de l'Orient,
La lueur des yeux des croyants.
Bahman, la lumière de notre croyance.
Ton message, Oh Imam, l'indépendance,
la liberté sont des images de notre existence.
Oh les martyrs! Se fait l'écho votre cri dans l'aire du temps
Sois immortelle! soit éternelle,
La République islamique d'Iran

Remarque : « Bahman » signifie « Bonne intention », c'est un prénom masculin iranien et aussi le nom du onzième mois du calendrier persan.

Références 

Symbole de l'Iran
Hymne national
Hymne national en persan